Ву́лиця Степа́на Руда́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Степана Руданського — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей